Glauco Capozzoli (Montevideo, Uruguay; 10 de julio de  1929 - Borja, Zaragoza, España, 7 de septiembre de 2003) fue un pintor y grabador uruguayo.

Trayectoria 
Glauco Capozzoli estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Montevideo (ENBA) de 1945 a 1947. Uno está situado en la capilla particular y representa a la Virgen Hilandera, otro decora el teatro de verano. Posteriormente viajó a Estados Unidos donde estudió  grabado.

En 1971 instala su taller en Barcelona al que acuden Julio Cortázar, Cristina Peri Rossi y otros escritores. Las obras de Glauco Capozzoli sirvieron de acompañamiento a relatos de Vizcaino Casas, al “Diccionario del Erotismo” de Camilo José Cela. Entre 1983 y 1984, después de residir varios años en Bagur, se trasladó a Londres para el estudio de la luz de la pintura inglesa, volviendo con posterioridad a Barcelona.

Las obras de Capozzoli se encuentran en numerosas colecciones privadas de EE. UU., Israel y Europa, así como en museos internacionales y  en el Museo Nacional de Artes Visuales y en el Museo Juan Manuel Blanes, lidera desde 1958 -otras fuentes mencionan una exposición en 1959 en el Subte Municipal de Montevideo como primera exposición – numerosas exposiciones individuales a través de. También participó en varias exposiciones colectivas con sus obras. Junto a Graciela Saralegui ilustró El cocodrilo de Felisberto Hernández en 1962. Falleció en Borja a los 74 años de edad.

Galardones 
Capozzoli fue galardonado con el Premio Casa del Teatro a la mejor escenografía de la temporada, que creó para La mandrágora de Maquiavelo. Otros premios fueron el Primer Premio y la Medalla de Oro en el XXVI. Salón Nacional, así como segundos y terceros premios en otros salones. Obtuvo el Premio Adquisición en el Salón Municipal de Bellas Artes de Montevideo en 1957. En 1962 recibió el primer premio en el Salón Nacional de Bellas Artes . En 1969 también recibió el Premio Adquisición en la Exposición del Grabado Latinoamericano.

Enlaces externos 
 El lejano adiós de un uruguayo  El País el 7 de septiembre de 2003, consultado el 12 de mayo de 2012
 CV con fecha de nacimiento incorrecta  consultado el 12 de mayo de 2012
 Raul Chavarri: Capozzoli en el sitio web Gaudifond Arte, consultado el 14 de abril de 2014

Nacidos en Montevideo
Emigrantes uruguayos hacia España
Pintores de Uruguay
Grabadores de Uruguay
Fallecidos en Borja